Иван Семёнович Сини́цын (11 февраля 1917, д. Букреевка, Калужская губерния — 26 ноября 1998, Обнинск, Калужская область) — русский советский писатель и журналист.

Биография 
Родился в деревне Букреевка Ферзиковской волости Калужского уезда Калужской губернии. В 1940 году окончил Ленинградский институт журналистики.

Участник Великой Отечественной войны, за организацию оборонительных работ в среднем течении Дона летом 1942 года был награждён орденом Красной Звезды.

Один из организаторов и первый редактор (с 1952) газеты «Молодой ленинец», органа Калужского обкома ВЛКСМ. С 1955 г. — собственный корреспондент газеты «Знамя» в южных районах Калужской области. В 1956—1976 гг. жил в с. Чернышено Думиничского района.

Член Союза писателей СССР с 1967 г.

Иван Синицын был среди тех, кто 1970—1980-е годы в журнале «Наш современник», в «Учительской газете», в «Советской России», в «Правде», в «Сельской жизни», а также в выступлениях по Всесоюзному радио развернули широкую кампанию по разоблачению пагубных деяний чиновников от педагогической науки и народного образования.

Многие его выступления и книги посвящены необходимости трудового воспитания и обучения на основе системы А. С. Макаренко, сопровождаемые успешными примерами применения такого подхода в его родной Калужской области, иных областях Центральной России, в республиках СССР (Тернопольской области Украины, солнечном Азербайджане и др.). Обычным было то, что после каждой подобной публикации на «красный ковёр» в ЦК КПСС вызывали ответственных редакторов изданий.

Но Синицына и его сподвижников поддержало учительство и родители, приславшие десятки тысяч писем-откликов на газетные статьи и радиопередачи. В конечном счёте выступления Ивана Семёновича и его единомышленников (в том числе многих героев его произведений из учителей-воспитателей сельских школ) получили высокую оценку Советского правительства.

С 1976 г. жил в с. Высокиничи, с конца 1980-х гг. — в Обнинске.

Семья 
Жена — Зинаида Ивановна Синицына (Юрьева).
Дочери — Елена (род. 1941), Марина (род. 1959), Евгения (род. 1961).
Сын — Сергей (род. 1964).

Избранные сочинения 
Источник — Электронные каталоги РНБ

Сборники очерков о трудовом и нравственном воспитании 
Написанные И. С. Синицыным за более чем 10 лет целый ряд очерков о трудовом и нравственном воспитании по примеру и подходам А. С. Макаренко были обработаны и собраны автором в ряд книг. Каждый следующий сборник, как правило, включает содержание предыдущего (иногда с небольшими литературными редакциями) и очерки о новых учителях-подвижниках.

Так, в первой из нижеперечисленных книг рассказывается только об одном (при всём его замечательности) опыте директора Улановской сельской школы Медынского р-на Калужской обл., заслуженного учителя РСФСР Софьи Петровне Масоновой (1915—1974) и её сподвижников.
Издание 1985 г. пополнилось очерком «Школа золотых ребят» — об учителе Высокской начальной школы (Хвастовичский район Калужской области), заслуженном учителе РСФСР Елене Николаевне Деруновой (30.5.1906 — 9.11.1995),,), по которому получил название и весь сборник.
В книге «Когда воспитывает труд» география опыта современных автору последователей А. С. Макаренко расширяется уже и за пределы России (школа народного учителя СССР, директора Халданской средней сельской школы-комплекса Загида Гамиловича Шоюбова в Азербайджане и целый район, включающий 13 школ, в Тернопольской области Украины).
 
 
 
 
 Синицын И. С. Ученье и труд // Наш современник, 1982, № 1. С. 140-156.

Награды 
 орден Красной Звезды (1942)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 орден «Знак Почёта» (22.08.1986) — за серию публицистических работ.

Литература 
 Писатели Калужской области: биогр. и библиогр. справочник. — Калуга: Золотая аллея, 2004. — С. 79.

Примечания

Ссылки 
 

Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Редакторы газет
Писатели Думиничского района
Выпускники Ленинградского государственного института журналистики имени Воровского